Antwort ist: 
 eine Erwiderung auf eine Frage
 ein Typ von Postsendung, siehe Werbeantwort

Musik:
 Die Antwort (Band), Musikgruppe von Bernd Begemann

Geographie:
 Antwort (Bad Endorf), Ort im oberbayerischen Markt Bad Endorf

Technik:
 Grundantwort, Begriff aus der Nachrichtentechnik

        
Siehe auch:
 Die Antwoord
 42 (Antwort)